Humboldtiana hoegiana är en snäckart som först beskrevs av von Martens 1892.  Humboldtiana hoegiana ingår i släktet Humboldtiana och familjen Humboldtianidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 H. h. hoegiana
 H. h. praesidii

Källor 

Landlungsnäckor
hoegiana